Janusz Małek (ur. 1958) – polski piłkarz.
 Janusz Małek – polski aktor.

Zobacz też:
 Janusz Małłek (ur. 1937) – polski historyk.

Strony ujednoznaczniające